Красненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

Красненська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Красненська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Красненська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Красненська сільська рада — Київська область, Згурівський район
 Красненська сільська рада — Львівська область, Турківський район
 Красненська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Красненська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Красненська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Красненська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Красненська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район
 Красненська сільська рада — Харківська область, Первомайський район
 Красненська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район
 Красненська сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район
 Красненська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район

Красненська сільська рада — Гомельська область, Гомельський район
 Красненська сільська рада — Мінська область, Молодечненський район